

Sigle
 National Indoor Arena – stadio coperto di Birmingham
 National Institute on Aging – istituto dei National Institutes of Health
 National Intelligence Agency – servizi segreti della Nigeria
 National Intelligence Agency – servizi segreti del Sudafrica
 National Intelligence Agency – servizi segreti degli Stati Uniti
 Nucleo Investigativo Antincendio – specializzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Biologia
 Nia – genere di funghi della famiglia delle Niaceae

Codici
 NIA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Nimba Lamco, Grassfield, Liberia
 nia – codice ISO 639-2 e ISO 639-3 della lingua nias

Musica
 Nia – album dei Blackalicious del 2000

Onomastica
 Nia – variante del nome proprio Niamh

Altro 
 Nia – personaggio di Death Note